Laurus nobilis 'Angustifolia' (laurier met smalle bladeren) is een cultivar van de laurier met groene, langwerpige bladeren. De aanduiding 'Angustifolia' verwijst naar het smalle, wilgevormige blad, evenals de aanduiding 'Salicifolia' in het synoniem: Laurus nobilis 'Salicifolia'. 

De bladeren zijn te gebruiken in de keuken en in bloemstukken. De plant behoudt 's winter en 's zomers zijn blad. Het is een sterke plant, die zowel in zon, als in de schaduw gedijt. De plant kan tot 100 jaar oud worden.

Verzorgingstips

In de groeiperiode (april t/m oktober) 
Buiten in de zon tot halfschaduw, bij nachtvorst in het voorjaar ’s avonds binnen zetten.
Regelmatig water geven zodat de wortelkluit niet uitdroogt, maar waarbij de pot voldoende gedraineerd is.
Tijdens de groei regelmatig bijmesten. Eind juni kan men een vormsnoei doen waarbij de lange scheuten ingeknipt worden net boven een bladoksel.

Rustperiode (november t/m maart) 
Een koele en vorstvrije plaats, aangezien de plant in rust is mag dit ook donkere plaats zijn.
Sporadisch water geven, net voldoende om de potkluit niet te laten uitdrogen.
Tijdens de rust niet bijmesten. Een strakke vormsnoei met een handsnoeischaar.

Verpotten 
Om de 2 à 4 jaar in maart, augustus of september verpotten in gewone potgrond is voldoende.

Symboliek 
Toen de Grieken de laurier eeuwen geleden naar Europa brachten, en de Romeinen de laurier als het edelste gewas zagen tijdens overwinningen droegen is de eer en faam van Laurus nobilis steeds maar gegroeid. Behalve als plant voor overwinnaars staat hij ook symbool voor eeuwige liefde en bescherming tegen geesten en bliksem.

Een wens op een blaadje van de plant schrijven en dit verbranden zou de wens doen uitkomen.

Lauraceae